Rodiu se poate referi la:
 Rodiu - element chimic cu numărul atomic 45
 Rodiu - arbust mediteranean (Punica grantum), care produce rodii